Gêmeos, mot portugais signifiant à la fois « jumeaux » et « Gémeaux » en français, peut aussi désigner :
au Portugal :
Gêmeos, paroisse civile de la municipalité de Celorico de Basto, située dans le district de Braga et la région Nord
Gêmeos, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord.